Хвостоносцы, или парусники, или настоящие кавалеры (), — род в семействе бабочек-парусников (Papilionidae). Бабочки крупных размеров, как правило, ярко окрашенные.

Включает более 200 видов, среди которых такие хорошо известные как махаон (Papilio machaon), парусник Маака (Papilio maackii) и парусник Улисс (Papilio ulysses).

Описание 
Бабочки средних, крупных и очень крупных (редко мелких) размеров, с богатейшим разнообразием окраски и рисунка крыльев. Размах крыльев 30—230 мм, у большинства видов около 70—90 мм. Самки обычно несколько крупнее самцов.

Щупики и ноги голые. Грудь и брюшко в коротких волосках, часто с рисунком. Усики с веретеновидной или с постепенно утолщающейся булавой. Передние крылья треугольные, широкие, с заостренной вершиной, их наружный край ровный. Задние крылья — округлые или удлиненно-овальные, с вогнутым анальным краем. Наружный край передних крыльев прямой, край задних крыльев у многих видов заметно волнистый с длинным «хвостиком» на жилке М3. На передних крыльях жилки R1, R2, R3 не ветвятся и берут начало от центральной ячейки, R4, R5 имеют общий ствол, который также начинается от центральной ячейки. На переднем крыле жилка М1 берет начало от середины дискальной жилки. Сu ствол соединен с анальной жилкой тонкой, косо идущей перемычкой. Сигнумы обычно в виде удлиненной подковы.

Распространение 
Ареал широкий. Встречаются в Европе, в Азии, Северной Африке и Северной Америке.

Классификация 
Papilio sensu lato (в широком смысле) — представляет собой род, включающий более 200 видов, распространенных во всех зоогеографических областях и достигающий максимального разнообразия в Юго-Восточной Азии. Выделяют несколько подродов, которые многими исследователями рассматриваются как самостоятельные роды. В узком смысле (в рамках номинативного подрода) — голарктический род, насчитывающий около 10 видов.

подрод: Papilio Linnaeus, 1758
 видовая группа: machaon
 Papilio alexanor Esper, 1800
 Papilio brevicauda Saunders, 1869
 Papilio hospiton Géné, 1839
 Papilio indra Reakirt, 1866
 Papilio joanae J. Heitzman, 1973
 Махаон (Papilio machaon) Linnaeus, 1758
 Papilio saharae Oberthür, 1879
 Papilio polyxenes Fabricius, 1775
 Papilio zelicaon Lucas, 1852

подрод: Princeps Hübner, [1807]
 видовая группа: antimachus
 Парусник антимах (Papilio antimachus) Drury, 1782

 видовая группа: zalmoxis
 Парусник залмоксис (Papilio zalmoxis) Hewitson, 1864

 видовая группа: nireus
 Papilio aristophontes Oberthür, 1897
 Papilio nireus Linnaeus, 1758
 Papilio charopus Westwood, 1843
 Papilio chrapkowskii Suffert, 1904
 Papilio chrapkowskoides Storace, 1952
 Papilio desmondi van Someren, 1939
 Papilio hornimani Distant, 1879
 Papilio interjectana Vane-Wright, 1995
 Papilio sosia Rothschild & Jordan, 1903
 Papilio thuraui Karsch, 1900
 Papilio ufipa Carcasson, 1961
 Papilio wilsoni Rothschild, 1926

 видовая группа: cynorta
 Papilio arnoldiana Vane-Wright, 1995
 Papilio cynorta Fabricius, 1793
 Papilio plagiatus Aurivillius, 1898

 видовая группа: dardanus
 Papilio dardanus Brown, 1776
 Papilio constantinus Ward, 1871
 Papilio delalandei Godart, [1824]
 Papilio phorcas Cramer, [1775]
 Papilio rex Oberthür, 1886

 видовая группа: zenobia
 Papilio cyproeofila Butler, 1868
 Papilio fernandus Fruhstorfer, 1903
 Papilio filaprae Suffert, 1904
 Papilio gallienus Distant, 1879
 Papilio mechowi Dewitz, 1881
 Papilio mechowianus Dewitz, 1885
 Papilio nobicea Suffert, 1904
 Papilio zenobia Fabricius, 1775

 видовая группа: demodocus
 Papilio demodocus Esper, 1799
 Papilio demoleus Linnaeus, 1758
 Papilio erithonioides Grose-Smith, 1891
 Papilio grosesmithi Rothschild, 1926
 Papilio morondavana Grose-Smith, 1891

 видовая группа: echerioides
 Papilio echerioides Trimen, 1868
 Papilio fuelleborni Karsch, 1900
 Papilio jacksoni Sharpe, 1891
 Papilio sjoestedti Aurivillius, 1908

 видовая группа: oribazus
 Papilio oribazus Boisduval, 1836
 Papilio epiphorbas Boisduval, 1833
 Papilio nobilis Rogenhofer, 1891

 видовая группа: hesperus
 Papilio hesperus Westwood, 1843
 Papilio euphranor Trimen, 1868
 Papilio horribilis Butler, 1874
 Papilio pelodurus Butler, 1896

 видовая группа: menestheus
 Papilio menestheus Drury, 1773
 Papilio lormieri Distant, 1874
 Papilio ophidicephalus Oberthür, 1878

 видовая группа: incertae sedis
 Papilio andronicus Ward, 1871
 Papilio chitondensis Bivar de Sousa & Fernandes, 1966
 Papilio leucotaenia Rothschild, 1908
 Papilio luzviae Schröder & Treadaway, 1991
 Papilio mackinnoni Sharpe, 1891
 Papilio maesseni Berger, 1974
 Papilio mangoura Hewitson, 1875
 Papilio manlius Fabricius, 1798
 Papilio microps Storace, 1951
 Papilio phorbanta Linnaeus, 1771

 видовая группа: demolion
 Papilio demolion Cramer, [1776]
 Papilio liomedon Moore, [1875]
 Papilio gigon C. & R. Felder, 1864
 Papilio euchenor Guérin-Méneville, 1829

 видовая группа: anactus
 Papilio anactus MacLeay, [1826]

 видовая группа: aegeus
 Парусник эгей (Papilio aegeus) Donovan, 1805
 Papilio bridgei Mathew, 1886
 ?Papilio erskinei Mathew, 1886
 Papilio gambrisius Cramer, [1777]
 Papilio inopinatus Butler, 1883
 Papilio ptolychus Godman & Salvin, 1888
 Papilio tydeus C. & R. Felder, 1860
 Papilio weymeri Niepelt, 1914
 Papilio woodfordi Godman & Salvin, 1888

 видовая группа: godeffroyi
 Papilio amynthor Boisduval, 1859
 Papilio godeffroyi Semper, 1866
 Papilio schmeltzi Herrich-Schäffer, 1869

 видовая группа: polytes
 Парусник амбракс (Papilio ambrax) Boisduval, 1832
 Papilio polytes Linnaeus, 1758
 Papilio phestus Guérin-Méneville, 1830

 видовая группа: castor
 Papilio castor Westwood, 1842
 Papilio dravidarum Wood-Mason, 1880
 Papilio mahadeva Moore, [1879]

 видовая группа: fuscus
 Papilio albinus Wallace, 1865
 Papilio antonio Hewitson, [1875]
 Papilio diophantus Grose-Smith, 1883
 Papilio fuscus Goeze, 1779
 Papilio hipponous C. & R. Felder, 1862
 Papilio jordani Fruhstorfer, 1906
 Papilio noblei de Nicéville, [1889]
 Papilio pitmani Elwes & de Nicéville, [1887]
 Papilio prexaspes C. & R. Felder, 1865
 Papilio sakontala Hewitson, 1864

 видовая группа: helenus
 Papilio helenus Linnaeus, 1758
 Papilio iswara White, 1842
 Papilio iswaroides Fruhstorfer, 1898
 Papilio nephelus Boisduval, 1836
 Papilio nubilus Staudinger, 1895
 Papilio sataspes C. & R. Felder, 1865

 видовая группа: memnon
 Papilio acheron Grose-Smith, 1887
 Papilio ascalaphus Boisduval, 1836
 Papilio deiphobus Linnaeus, 1758
 Papilio forbesi Grose-Smith, 1883
 Papilio lampsacus Boisduval, 1836
 Papilio lowi Druce, 1873
 Papilio mayo Atkinson, 1873
 Papilio memnon Linnaeus, 1758
 Papilio oenomaus Godart, 1819
 Papilio polymnestor Cramer, [1775]
 Papilio rumanzovia Eschscholtz, 1821

 видовая группа: protenor
 Papilio protenor — Spangle
 Papilio alcmenor C. & R. Felder, [1864]
 Papilio macilentus Janson, 1877
 Papilio taiwanus Rothschild, 1898

 видовая группа: bootes
 Papilio bootes Westwood, 1842
 Papilio elwesi Leech, 1889
 Papilio maraho Shiraki & Sonan, 1934

подрод: Chilasa Moore, [1881]
 видовая группа: agestor
 Парусник агестор (Papilio agestor) Gray, 1831
 Papilio epycides Hewitson, [1864]
 Papilio slateri Hewitson, 1853

 видовая группа: clytia
 Papilio clytia Linnaeus, 1758
 Papilio paradoxa (Zincken, 1831)

 видовая группа: veiovis
 Papilio veiovis Hewitson, [1865]

 видовая группа: laglaizei
 Papilio laglaizei Depuiset, 1877
 Papilio moerneri Aurivillius, 1919
 Papilio toboroi Ribbe, 1907

 видовая группа: unnamed
 Papilio osmana Jumalon, 1967
 Papilio carolinensis Jumalon, 1967

подрод: Achillides Hübner, [1819]
 видовая группа: paris
 Papilio arcturus Westwood, 1842
 Бианор (Papilio bianor Cramer, [1777])
 Парусник Блюме (Papilio blumei) Boisduval, 1836
 Papilio buddha Westwood, 1872
 Papilio crino Fabricius, 1793
 Парусник де Хаана (Papilio dehaanii C. et R.Felder, [1864])
 Papilio dialis Leech, 1893
 Papilio doddsi Janet, 1896
 Papilio elephenor Doubleday, 1845
 Papilio hoppo Matsumura, 1908
 Papilio karna C. & R. Felder, 1864
 Papilio krishna Moore, 1857
 Papilio longimacula Z.G. Wang & Y. Niu, 2002
 Papilio lorquinianus C. Felder & R. Felder, 1865
 Парусник Маака (Papilio maackii Ménétriés, 1859)
 Papilio montrouzieri Boisduval, 1859
 Papilio neumoegeni Honrath, 1890
 Papilio palinurus Fabricius, 1787
 Papilio paris Linnaeus, 1758
 Papilio pericles Wallace, 1865
 Papilio polyctor Boisduval, 1836
 Papilio syfanius Oberthür, 1886

 видовая группа: palinurus
 Papilio buddha Westwood, 1872
 Papilio crino Fabricius, 1793
 Papilio palinurus Fabricius, 1787

 видовая группа: безымянная
 Papilio chikae Igarashi, 1965
 Papilio peranthus Fabricius, 1787
 Papilio pericles Wallace, 1865
 Papilio lorquinianus C. & R. Felder, 1865
 Papilio neumoegeni Honrath, 1890

 видовая группа: ulysses
 Papilio montrouzieri Boisduval, 1859
 Papilio syfanius Oberthür, 1886
 Парусник Улисс (Papilio ulysses Linnaeus, 1758)

подрод: Heraclides Hübner, [1819]
 видовая группа: anchisiades
 Papilio anchisiades Esper, 1788
 Papilio chiansiades Westwood, 1872
 Papilio epenetus Hewitson, 1861
 Papilio erostratus Westwood, 1847
 Papilio hyppason Cramer, 1775
 Papilio isidorus Doubleday, 1846
 Papilio pelaus Fabricius, 1775
 Papilio oxynius (Geyer, [1827])
 Papilio rogeri Boisduval, 1836

 видовая группа: thoas
 Papilio andraemon (Hübner, [1823])
 Papilio androgeus Cramer, [1775]
 Papilio aristodemus Esper, 1794
 Papilio aristor Godart, 1819
 Papilio astyalus Godart, 1819
 Papilio caiguanabus Poey, [1852]
 Парусник кресфонтес (Papilio cresphontes) Cramer, [1777]
 Papilio homothoas Rothschild & Jordan, 1906
 Papilio machaonides Esper, 1796
 Papilio melonius Rothschild & Jordan, 1906
 Papilio ornythion Boisduval, 1836
 Papilio paeon Boisduval, 1836
 Papilio thersites Fabricius, 1775
 Парусник тоас (Papilio thoas) Linnaeus, 1771

 видовая группа: torquatus
 Papilio garleppi Staudinger, 1892
 Papilio hectorides Esper, 1794
 Papilio himeros Hopffer, 1865
 Papilio lamarchei Staudinger, 1892
 Papilio torquatus Cramer, 1777

 видовая группа: безымянная
 Papilio okinawensis Fruhstorfer, 1898

подрод: Pterourus Scopoli, 1777
 видовая группа: troilus
 Papilio palamedes Drury, [1773]
 Papilio troilus Linnaeus, 1758

 видовая группа: glaucus
 Papilio appalachiensis (Pavulaan & Wright, 2002)
 Papilio canadensis Rothschild & Jordan, 1906
 Papilio esperanza Beutelspacher, 1975
 Papilio eurymedon Lucas, 1852
 Papilio glaucus Linnaeus, 1758
 Papilio alexiares Höpffer, 1866
 Papilio multicaudata Kirby, 1884
 Papilio pilumnus Boisduval, 1836
 Papilio rutulus Lucas, 1852

 видовая группа: zagreus
 Papilio neyi Niepelt, 1909
 Papilio zagreus Doubleday, 1847
 Парусник Бахус (Papilio bachus) C. & R. Felder, 1865

 видовая группа: scamander
 Papilio birchallii Hewitson, 1863
 Papilio hellanichus Hewitson, 1868
 Papilio scamander Boisduval, 1836
 Papilio xanthopleura Godman & Salvin, 1868

 видовая группа: homerus
 Papilio cacicus Lucas, 1852
 Papilio euterpinus Salvin & Godman, 1868
 Papilio garamas (Geyer, [1829])
 Papilio homerus Fabricius, 1793
 Papilio menatius (Hübner, [1819])
 Papilio warscewiczii Hopffer, 1865

подрод: Sinoprinceps Hancock, 1983
 Papilio benguetanus Joicey & Talbot, 1923

 видовая группа: xuthus Hancock, 1983
 Парусник ксут (Papilio xuthus Linnaeus, 1767)

Примечания

Литература 
 Häuser, C.L., de Jong, R., Lamas, G., Robbins, R.K., Smith, C. & Vane-Wright, R.I. (2005). Papilionidae — revised GloBIS/GART species checklist (2nd draft)  Entomological Data Information System, Staatliches Museum für Naturkunde Stuttgart, 3 сентября 2017.

Ссылки 

 Canadian Biodiversity Information Facility —P
 Genus Papilio at Lepidoptera.pro
 GART checklist 

 
Роды чешуекрылых